Blitzlampe oder Blitzleuchte steht für:
 
 Blitzlicht, Sammelbezeichnung für Beleuchtungseinrichtungen in der Fotografie  
 Blitzlichtbirne, Lampe, die durch Verbrennen von Metallflitter unter Sauerstoff einen Lichtblitz erzeugt 
 Blitzröhre, Gasentladungslampe zur Erzeugung von Lichtblitzen 
 Blitzanlage, Blitzgerät zur gesteuerten Ausleuchtung in der Fotografie  
 Rundumkennleuchte an Einsatzfahrzeugen, siehe Rundumkennleuchte #Blitzleuchte